Casper Ruud era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

In finale Roberto Bautista Agut ha battuto Filip Misolic con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Casper Ruud (ritirato)
  Matteo Berrettini (ritirato)
  Roberto Bautista Agut (campione)
  Aslan Karacev (secondo turno)
  Albert Ramos Viñolas (semifinale)

  Tallon Griekspoor (ritirato)
  Pedro Martínez (quarti di finale)
  João Sousa (secondo turno) 
  Lorenzo Sonego (primo turno)
  Richard Gasquet (primo turno)

Wildcard 

  Nicolás Jarry (primo turno)
  Filip Misolic (finale)

  Jurij Rodionov (secondo turno)

Qualificati 

  Sebastian Ofner (secondo turno)
  Vít Kopřiva (primo turno)

  Gerald Melzer (primo turno, ritirato)
  Hernán Casanova (primo turno)

Lucky loser

  Daniel Dutra da Silva (primo turno)
  Vitaliy Sachko (primo turno)

  Aleksandr Ševčenko (primo turno) 
  Ivan Gakhov (secondo turno)

Ranking protetto 

  Dominic Thiem (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Generali Open 2022